Вилкомирский () — польская фамилия. Известные носители:
 Вилкомирские — семья польских музыкантов:
 Вилкомирский, Альфред (1873—1950) — польский скрипач и педагог, отец Казимежа и ванды Вилкомирских.
 Вилкомирская, Ванда (1929—2018) — польская скрипачка, композитор и музыкальный педагог.
 Вилкомирский, Ипполит Осипович (1825—1890) — доктор медицины, прозектор Харьковского университета, автор «Курса физиологической анатомии человеческого тела».
 Вилкомирский, Казимеж (1900—1995) — польский композитор и дирижёр, виолончелист, педагог.
 Вилкомирский, Кшиштоф (1980) — польский дзюдоист.